Новая Толковка — название населённых пунктов в России:

 Новая Толковка — село в Ковылкинском районе Мордовии.
 Новая Толковка — село в Пачелмском районе Пензенской области.